Steimel ist der Name von geographischen Objekten:

Gemeinde:
 Steimel, Ortsgemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Steimel (573,4 m), Ausläufer der Alten Grimme bei Elkeringhausen im Rothaargebirge, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Steimel (Gilsbach) (489,7 m), bei Gilsbach im Rothaargebirge, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Steimel (Wirges) (333 m), bei Wirges im Hellerbergland, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Steimel (Obervellmar) (226,5 m), bei Obervellmar (Vellmar) im Kasseler Becken, Landkreis Kassel, Hessen

Steimel steht auch für:
 Steimel (Unternehmen), Maschinenfabrik mit Sitz in Hennef (Sieg), Nordrhein-Westfalen
 Grube Steimel, ehemaliges Bergwerk bei Neunkirchen im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Steimel ist der Familienname von:
 Adolf Steimel (1907–1962), deutscher Komponist und Orchesterleiter
 Karl Steimel (1905–1990), deutscher Physiker
 Robert Otto Steimel (1907–1984), deutscher Heraldiker und Genealoge